Dublette (österreichisch und schweizerisch Doublette) steht für:
 Dublette (Bibliothek), ein mehrfach vorhandenes Stück oder Katalogisat
 Dublette (Datenbank), ein mehrfach vorhandener Datensatz
 Semantische Dublette, siehe Synonym
 Etymologische Dublette, siehe Verwandte Wörter
 Dublette, Schmuckstein, der aus Ober- und Unterteil besteht; siehe Schmuckstein#Dublette/Triplette
 Dublette, Erlegen von zwei Stück Wild; siehe Jägersprache#D
 Dublette, Kombination von zwei Wurfscheiben; siehe Wurfscheibenschießen#Disziplinen
 Dublette, Formation von zwei Spielern in Kugelsportarten; siehe Boule#Wettbewerbsformen

Siehe auch:
 Doublet
 Dublett, Paar von Energieniveaus; siehe Multiplizität